Cieki w Polsce
 Żupawka – struga, dopływ Dąbrówki
 Żupawka – struga, dopływ Trześniówki

Przypisy